El término Hazas puede referirse a:

 Hazas: Capital del municipio de Liendo, en Cantabria.
 Hazas: Localidad del municipio de Soba, en Cantabria.
 Hazas de Cesto: Municipio de Cantabria, situado en la Comarca de Trasmiera.